Die 1. Divisjon 1977 war die 33. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 15. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 25. April 1977 und endete am 16. Oktober 1977.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Lillestrøm SK wurde zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der dritte Titel insgesamt. Außerdem gewannen sie den Pokal und damit zum ersten Mal das Double.

Lillestrøm SK führte die Tabelle vom ersten bis zum letzten Spieltag an. Dabei bauten sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Nach dem 10. Spieltag waren es nie weniger als fünf Punkte. Schon drei Spieltage vor Schluss standen sie als Meister fest.

Die Aufsteiger FK Bodø/Glimt, Moss FK und Vålerengens IF konnten sich alle in der 1. Divisjon halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1977

Fußballsaison 1977
Eliteserien-Saison (Fußball)